Harfst ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Harfst (* 1973), deutscher Politikwissenschaftler
 Samuel Harfst (* 1986), deutscher Sänger, Produzent und Liedermacher